HMS Nordkaparen kan avse:

 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1935
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1961